Farnace I del Ponto – figlio di Mitridate III
Farnace II del Ponto – figlio di Mitridate il Grande e avversario di Giulio Cesare nella battaglia di Zela (entrambi protagonisti dell'opera mozartiana Mitridate, re di Ponto)
Farnace – titolo di diverse opere liriche del XVIII secolo messe in musica su diversi libretti e da diversi compositori (es. Farnace di Vivaldi)